Hrvatski veslački savez (HVS) krovna je organizacija veslačkog sporta u Hrvatskoj. Osnovan je 4. studenog 1939. u Zagrebu, a pod današnjim nazivom djeluje od 23. ožujka 1993. godine. Sjedište HVS-a je u Zagrebu. Član je međunarodne veslačke federacije (FISA-e) od 17. siječnja 1992. godine.

Međunarodni naziv za Savez je Croatian Rowing Federation.

Prvo prvenstvo Hrvatske u veslanju (tada Banovine Hrvatske) održano je u Zagrebu, na Savi, 29. srpnja 1940.

Ustroj HVS-a

Vijeće klubova

Vijeće klubova najviše je tijelo upravljanja Savezom. Vijeće čine zastupnici članova Saveza, i to po jedan zastupnik svakog člana Saveza. Mandat zastupnika traje četiri godine, s tim da svaki član Vijeća može promijeniti svog zastupnika u Vijeću za trajanja mandata. Vijeće saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik Vijeća klubova. Predsjednik Vijeća klubova bira se iz sastava zastupnika Vijeća na mandat od 4 godine.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršno upravno tijelo Saveza koje između zasjedanja Vijeća upravlja poslovima Saveza. Članove Izvršnog odbora imenuje Vijeće na prijedlog predsjednika Saveza. Članovi Izvršnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani. Predsjednik Saveza član je Izvršnog odbora po položaju. Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Saveza.

Komisije

Za izvršavanje određenih aktivnost Saveza imenovane su komisije Saveza. Komisije svoj rad obavljaju u skladu s planom i programom koji podnose Izvršnom odboru Saveza.

 stručno-programska komisija
 komisija za unaprjeđenje veslanja
 komisija za školsko veslanje
 komisija za studentsko veslanje
 komisija za rekreativno i veteransko veslanje
 komisija za veslanje osoba s invaliditetom
 komisija za organizaciju natjecanja

 pravno-statutarna komisija
 stegovna komisija
 komisija za antidopinšku kontrolu
 disciplinska komisija za antidoping
 žalbena komisija za antidoping
 komisija za marketing, promociju i medije

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Saveza. Članove Nadzornog odbora imenuje Vijeće. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Vijeću i
podnosi mu redovita izvješća. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Povijest hrvatskog veslanja

Kronologija hrvatskog veslanja

Olimpijske igre
nakon 2021.

Posljednje finale: 2021. M2-, M1x

* Brončana medalja osmerca s kormilarom 1924. ne navodi se u tablici jer su osim hrvatskih veslača (6) posadu činili i talijanski veslači (3).

Posade  
> Rimen
M2-
Martin Sinković, Valent Sinković (Z) 
Nikša Skelin, Siniša Skelin (S)

M2+
Zlatko Celent, Duško Mrduljaš, Josip ReićK (B)

M4-
Duje Bonačić, Petar Šegvić, Mate Trojanović, Velimir Valenta (Z)

M8+

——
Petar Ivanov, Ante Katalinić, Frane Katalinić, Šimun Katalinić, Josip Krivelić, Viktor Ljubić, Bruno Sorić, Latino GalešićK (B)
> Skul
M1x
Damir Martin (S–B)

M2x
Martin Sinković, Valent Sinković (Z)

M4x

Hrvatska još nije imala posadu u lakim disciplinama na Olimpijskim igrama.

Svjetsko prvenstvo
3 ruj 2019
Brončana medalja M4+ 1966. ne navodi se u tablici jer je osim hrvatskih veslača (4) posadu činio i srpski veslač.

* Trenutačno nije dio programa na Svjetskom prvenstvu

Najbolji rezultat u lakim disciplinama za muškarce je polufinale Luke Radonića u LM1x.

Kristina Fortuna, bivša hrvatska veslačka juniorka, je u ekipi s Njemicom,Francuskinjom i Monegaskinjom u četvercu na pariće veslajući pod zastavom Monakaosvojila brončanu medalju na SP-u 2018.

Posade > Klasično veslanje 
> Rimen
M2-
Martin Sinković, Valent Sinković (2xZ–S)
Nikša Skelin, Siniša Skelin (S–B)
Oliver Martinov, Ninoslav Saraga (B)

M2+
Igor Boraska, Tihomir Franković, Milan RažovK (Z)

M4+
Denis Boban, Igor Boraska, Tihomir Franković, Siniša Skelin, Ratko CvitanićK (S)
Igor Boraska, Ivan Jukić, Oliver Martinov,  Ninoslav Saraga, Luka TravašK (B)
——
Boris Ercegović, Ivo Juginović, Frane Kazija, Ljubo CurovićK (B)

M8+
> Skul
M2x
Martin Sinković, Valent Sinković (2xZ)

M4x

LAKI veslači(ce)
LW1x
Mirna Rajle-Brođanac (S–B)

Posade > Obalno veslanje > Skul 
<div style="height:100px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">
n/a
{{nowrap|Najbolji rezultat u obalnom veslanju je A finale}}Igora Boraske i Zvonimira Batinića u CM2x 2015.
</div>

Svjetski kup1990. – 2017.; Od 1990.-'96.održavale su se samo regate samaca, dok se od 1997. uključuju i ostale discipline.U statistiku uključene i discipline van programa Svjetskog kupa koje su se održavale na regatama Svjetskog kupa - to su neolimpijske discipline: M4+, LM1x, LW1x.Barem 1 pobjeda.bold - aktivniRiS - postolja i u rimenu R i u skulu S
K - postolja samo kao kormilarEuropsko prvenstvo1893. – 1973., nepotpuni podacihttp://www.veslanje.hr/povijest/rezultati_prije_92/EP_seniora.pdf2007. – 2019.Najbolji rezultat u lakim disciplinama za muškarce je 4. mjesto Luke Radonića u LM1x 2019.

Posade prvaka
> RIMEN
M2-
Martin Sinković, Valent Sinković (2x) §

M8+
 Jakov Tironi, Miroslav KraljevićK ili Ljubomir KraljevićK § Petar Ivanov, Frane Katalinić, Šimun Katalinić, Josip Krivelić, Viktor Ljubić, Vjekoslav Miler, Bruno Sorić, Carlo Toniatti, Latino GalešićK §

> SKUL
M1x
Damir Martin (2x) § Perica Vlašić

M2x
Martin Sinković, Valent Sinković (2x) §

Svjetski rankingTop 10 Rowersmuškarci: 4. Valent Sinković
žene:

Svjetski rekorderi

Rimen
 Igor Boraska, Tihomir Franković & Milan RažovK: M2+ 6:42.16 (rujan 1994.)
- držali svjetski rekord 20 godina
Skul
 Martin Sinković & Valent Sinković: M2x 5:59.72 (kolovoz 2014.)
- postali prva M2x posada s vremenom ispod 6 minuta
Ergometar 
 Martin Sinković (3x): slide 6000m 18:05.7 (prosinac 2014.); fiksni 6000m 18:03.1 (prosinac 2015.);http://www.mladost.hr/9428/sezona-testova slide 6000m 17:57.3 (studeni 2017.)
- prvi koji se na bilo kojem tipu ergometra spustio ispod 18 minuta na 6000m

— — — — —
Martin i Valent Sinković su prva posada koja je u istom sastavu osvojila svjetska zlata u rimen i skul veslanju (2018.).

Martin i Valent Sinković su prva posada koja je u istom sastavu osvojila olimpijska zlata u rimen i skul veslanju (2022.).

Nacionalni rekordi16 ruj 2018* apsolutni rekordi - neovisni o tipu ergometraPobjede u nizu (OI, SP, EP, SK) 

Ostalo
Prva zabilježena veslačka regata u Hrvatskoj odvila se 1603. godine na Korčuli.

Riječanin Zvonimir Stipanović (Sartid) je prvi veslački profesionalac iz Hrvatske (najkasnije 1932.).

Na regati u Henleyu 1954. Perica Vlašić je osvojio Diamont Sculls - u to vrijeme neslužbeno svjetsko prvenstvo u samcu.

Luka Grubor, hrvatski veslač koji je nakon studija u Londonu nastavio veslati za Veliku Britaniju, a za Hrvatsku je nastupao do 1995., nastupio je za Veliku Britaniju u pobjedničkom osmercu na OI 2000. te pobjedničkom četvercu s kormilarom na SP-u 2002.

Igor Boraska je prvi Hrvat koji je nastupio na Ljetnim i Zimskim OI.

Najviše nastupa na OI ima Siniša Skelin (4), a po 3 imaju Ninoslav Saraga, Igor Boraska i Nikša Skelin.

Na OI medalje su osvojene u svim muškim teškim disciplinama izuzev u disciplini M4+ koja se na OI održala samo jedanput.

Prva olimpijska medalja u vodenim sportovima za Hrvatsku je medalja četverca bez kormilara iz 1952. u Helsinkiju.

Prvo A finale ženske posade na SP-u u olimpijskoj disciplini bilo je finale sestara Jurković 2022.

Nazivlje
rimenaš(ica) - veslač(ica) rimen formom
skuler(ica) - veslač(ica) skul formom
regata - veslačko natjecanje
2-; 4-  - dvojac bez kormilara; četverac bez kormilara
2+; 4+; 8+ - dvojac s kormilarom; četverac s kormilarom; osmerac
1x; 2x; 4x; 8x - samac ili skif; dvojac na pariće ili dubl; četverac na pariće ili četverac skul; osmerac skul
Lwt; Hwt - laki veslači(ce); teški veslači(ce)
ergometar ili veslački simulator (engl. indoor rower) - tri tipa: statični ili fiksni (engl. static i. r.), klizni (engl. i. r. with slides), dinamički (engl. dynamic i. r.)

Mlađe kategorije na svjetskim natjecanjimanakon 2017. 

Klubovi
Trenutno okuplja sljedeće veslačke klubove iz Hrvatske:

Popis hrvatskih veslačkih klubova

Ostali veslački savezi i udruge
 Veslački savez Zagreba
 Veslački savez Istarske županije
 Veslački savez županije Splitsko-Dalmatinske
 Veslački savez Dubrovačko-Neretvanske županije
 Veslački savez Dalmacije

Vidi
 Veslačka regata osmeraca Sveti Duje - Split, održava se od 2002.; u FISE kalendaru''
 Hrvatski kajakaški savez
 Popis hrvatskih veslačkih klubova

Popis dugovječnih i značajnijih regata u Hrvatskoj

Izvori
http://www.veslanje.hr/povijest/rezultati_prije_92/SP_seniora.pdf
http://www.velaluka.info/Sport/vlasic.htm 
http://www.veslanje.hr/vijesti_2015/ep_seniora_damir_martin_prvak.html
http://www.veslanje.hr/vijesti_2015/regata_svjetskog_kupa_varese.html
http://www.veslanje.hr/povijest/najbrza_vremena.html

Vanjske poveznice
Službene stranice HVS-a

Veslanje
Veslanje